Майсор или Майсур (; ):

 Майсур – град в Индия, в щата Карнатака, център на едноименния окръг.
 Майсор – едно от индийските кралства, територията на което се намира в югозападния край на полуостров Индостан.
 Майсур – окръг в индийския щат Карнатака.